O Som das Multidões é um álbum ao vivo do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2012 pela Sony Music.

O álbum foi gravado no dia 4 de fevereiro de 2012 no Credicard Hall, em São Paulo, trazendo 24 canções, sendo 14 inéditas e 10 regravações de compositores consagrados como Thiaguinho, Pezinho, Picolé, André Renato, além dos próprios integrantes do grupo.

Faixas

CD

DVD

Certificações

Ligações externas 
Sobre o CD (Site oficial da Turma Do Pagode) 

Álbuns ao vivo de 2012
Álbuns de Turma do Pagode
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil